Метью Гатчінс (, 19 вересня 1994) — новозеландський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.

Посилання 
 Метью Гатчінс на Olympedia.org
 Метью Гатчінс на Swimrankings.net

Примітки 

Народились 1994
Новозеландські плавці
Випускники Університету Вісконсину у Медісоні
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016